Sagok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sagok-myeon, Uiseong-gun, socken i Uiseong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Sagok-myeon, Gongju, socken i Gongju, Södra Chungcheong,